Дмитрий Владимирович Пшеничников (род. 4 декабря 1965, Москва) — российский архитектор. Член Союза архитекторов России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры 1997 года. Член искусствоведческой комиссии при Московской Епархии Русской православной церкви. Член экспертного совета по Архитектуре, искусству и реставрации при священном Синоде.

Биография 
Дмитрий Пшеничников родился 4 декабря 1965 года в Москве. Окончил школу № 152. В 1983 году поступил в Московский архитектурный институт. После прохождения военной службы продолжил учёбу и окончил институт в 1991 году. Дипломный проект являлся первым в истории МАрхИ, выполненным с применением трёхмерного компьютерного моделирования с созданием презентационного видеоряда. С 1990 по 1993 год работал в совместном советско-итальянском предприятии «Совинтерархстрой» (работу начал ещё во время учёбы).

В 1991 году Пшеничников стал участником Венецианского биеннале, на котором был представлен его проект Академии творчества. На следующий год по результатам конкурса молодых архитекторов, проводимого Союзом Архитекторов России, был принят в члены Союза, в 27 лет став самым молодым членом в его истории.

С 1993 по 1997 год Дмитрий Пшеничников работал в организации «Моспроект-2». Параллельно занимался частной практикой, сотрудничая с ГутаБанком, МежКомБанком, ТверьУниверсалБанком, Сбербанком. С 1993 по 1994 год выполнял проектирование совместно с финской строительной компанией реконструкции с приспособлением здания «Тверьуниверсалбанка» на Большой Серпуховской улице в Москве. С 1994 по 1996 год принимал участие в проектировании «Уникомбанка» в составе авторского коллектива под руководством Дмитрия Солопова.

В 1994 году Пшеничников работал в Австрии с фирмой AMR (г. Грац) по совместному проекту «Уникомбанка» и в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне) в фирме JSK над совместным проектом реконструкции гостиницы «Москва». В том же году он проходил стажировку во Франции (Париж, Ницца, Тулуза) по государственной программе Actim.

С 1995 по 1997 год Пшеничников принимал активное участие в проекте воссоздания Храма Христа Спасителя, работая над Залом Церковных Соборов в стилобатной части храма. С 1996 по 1998 год совместно с югославской фирмой им было спроектировано и построено офисное здание на углу улиц Дурова и Мещанской.

С 1997 года Пшеничников работает исключительно как частный подрядчик. С 2005 года творческий коллектив под его руководством зарегистрирован как ООО «Архитектурная мастерская Дмитрий Пшеничников и партнёры». В середине первого десятилетия нового века фирме был поручен проект Терминала D аэропорта «Шереметьево» («Шереметьево-3»).

Построенные и строящиеся объекты

Деловые и многофункциональные комплексы 
 «Тверьуниверсалбанк», Большая Серпуховская улица Москвы (1992—1995)
 «Уникомбанк» в Даевом переулке Москвы (1993—1995)
 Офисное здание на углу улиц Мещанской и Дурова в Москве (1996—1998)
 Медицинский центр, 1-й Кожуховский проезд, Москва (2003—2004)
 Офисное здание на Ленинградском шоссе в Москве (2003—2005)
 Многофункциональный комплекс, Большая Филёвская улица (2008)
 Терминал D аэропорта Шереметьево (2005—2009)
 Автодромы в Туркмении (2009)
 Комплекс техцентра «Mitsubishi» на Новорижском шоссе в Красногорске Московской области (2007—2010)
 Многофункциональный комплекс на Аминьевском шоссе (2006 г. — в процессе проектирования)
 Многофункциональное здание на Мосфильмовской улице в Москве (2006 г. — в процессе проектирования)
 Станции технического осмотра автомобилей в Москве (2006 г. — в процессе строительства)
 Техцентр "MAN" в г.Подольск (2005-2006)
 Техцентр "Skoda" в г.Подольск (2005-2006)
 Аэровокзал на Талаканском месторождении, Якутия (2011-2013)
 Интерьеры учебного центра Сургут-Нефтегаз (2014-2016)
 Элитный посёлок в г.Сургут (2012-2017)
 Крокус Сити Tower 1 (г.Красногорск,  Московская область) (2012 — в процессе строительства)

Культовые сооружения 
 Зал Церковных Соборов в стилобатной части Храма Христа Спасителя в Москве (1994—1998) (в составе авторского коллектива)
 Храм Смоленской иконы Божьей матери, деревня Темкино Смоленской области (1999—2001)
 Храм во имя иконы Божьей матери всех скорбящих радости в Пскове (2001—2003)
 Храм Вознесения, деревня Ляды Псковской области (2004—2005)
 Храм Тихона Задонского, Смоленская область (2003—2007)
 Храм Александра Невского (2004—2007)
 Храм Архангела Михаила с. Иртыш Омская область (2005—2009)
 Храм «Катынь» (2010—2011)
 Храм всех святых в г. Страсбург, Франция (2014—2017)
 Храм в деревне Бекрино Смоленской области (2014—2017)
Часовня на Даниловском кладбище (2018)

Рестораны и клубы 
 Ресторан «Белло Наполи» (1996)
 Музыкальный клуб-ресторан, Театр им. Н. В. Гоголя, Москва (2003—2004)
 Ресторан «Гусар» (1812) (2006—2009)

Жилые дома 
 Коттеджный поселок руководства Менатеп в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области (1997—1999)
 Индивидуальный коттедж в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области (1999—2001)
 Индивидуальный коттедж в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области (2000—2001)
 Индивидуальный коттедж в районе города Троицк Московской области (2001—2003)
 Индивидуальный коттедж в поселке Екатериновка в Москве (2001—2004)
 Индивидуальный коттедж в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области (2001—2004)
 Коттедж в поселке Полярников в Москве (2001—2004)
 Индивидуальный коттедж в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области (2002—2004)
 Индивидуальный коттедж в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области (2002—2004)
 Особняк в поселке МИНЗАГ Подольского района Московской области (2002—2004)
 Особняк в поселке Архангельское Красногорского района Московской области (2001—2005)
 Индивидуальный коттедж в поселке Тарасовка Мытищенского района Московской области (2001—2006)
 Индивидуальный коттедж в поселке Ватутинки Ленинского района Московской области (2002—2006)
 Коттедж в поселке Калчуга Одинцовского района Московской области (2004—2006)
 Индивидуальный коттедж в поселке Переделкино Одинцовского района Московской области (2004—2007)
 Коттедж на Киевском шоссе (2005—2007)
 Индивидуальный коттедж в поселке Ватутинки Ленинского района Московской области (2004—2008)
 3 индивидуальных коттеджа в поселке Архангельское Красногорского района Московской области (2004—2008)
 Коттедж на Николиной горе Одинцовского района Московской области (2005—2008)
 Коттедж в деревне Гаврилково Химкинского района Московской области (2005—2008)
 Коттедж в поселке Александровка Красногорского района Московской области (2007—2008)
 Коттедж в поселке Баковка Одинцовского района Московской области (2005—2009)
 Коттедж в посёлке Ивакино (2008—2009)
 Коттедж в районе Клязьменского водохранилища (2006—2010)
 Коттедж в поселке Балтия Истринского района Московской области (2003-2010)
 Особняк в поселке Барвиха Одинцовского района Московской области (2003 г. — в процессе строительства)
 Особняк в посёлке Сосны на Николиной горе, Московская область (2007-2012)
 Коттедж в посёлке Соловьи Красногорского района, Московская область (2010-2015)
 Особняк в районе Нахабино, Московская область (2008-2015)
 Коттедж в поселке «Зимний сад» Ленинского района Московской области (2007-2017)
 Коттедж в посёлке Миллениум, Московская область (2010-2014)
 Особняк в посёлке Пирогово, Московская область (2013-2017)
 Реконструкция частного дома г.Женева, Швейцария (2015 г. — в процессе строительства)
 Частный дом г.Лозанна, Швейцария (2016 г. — в процессе строительства)

Проекты 
 Концепция перекрытия платформы Павелецкого вокзала 
 Тренировочная база для Сборной России по гребле в Сынтул, Рязанская область  
 Концепция аэропорта и города при Космодроме Восточный 
 Концепция нового города Томск 3.0
 Конгресс-Холл в г.Екатеринбург
 Многофункциональный комплекс с трансграничной канатной дорогой "Золотая миля" г.Благовещенск (2016 г.— в процессе проектирования)

Награды и премии 
 Государственная премия Российской Федерации в области архитектуры 1997 года (в составе творческой группы Д. С. Солопова) за здание «Уникомбанка». За этот же проект удостоен диплома III степени выставки «Зодчество-96»
 Серебряная медаль Академии Художеств России, 1998 год
 Премия ARX AWARDS 2007 года в номинации «Лучший объект транспортной инфраструктуры» за аэровокзальный комплекс Шереметьево-3
 Премия «Самый красивый дом из кирпича 2008»
 Приз Общественного совета Архитектурной премии 2009 года за интерьер ресторана «Гусар» (с А. В. Кузьминым и С. М. Бархиным).
 Награда "Ангел Трубящий" Благотворительного фонда "Глас ангельский Руси"

Примечания

Ссылки 
 Архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников и партнёры»

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Москвы